Stati Uniti d'America
 Spring Hill  – census-designated place della Contea di Hernando, Florida
 Spring Hill  – città della Contea di Warren, Iowa
 Spring Hill  – città della Contea di Marion, Indiana
 Spring Hill  – città della Contea di Miami e della Contea di Johnson, Kansas
 Spring Hill  – città della Contea di Stearns, Minnesota
 Spring Hill  – census-designated place della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Spring Hill  – città della Contea di Williamson, Tennessee
Spring Hill  – stazione della metropolitana di Washington

Pagine correlate 
 Springhill